Secrétaire a différentes significations.

Une personne 
Un ou une personne qui détient des secrets, qui est dans la confidence :
 Un(e) secrétaire   : un(e) employé(e) de bureau dont le travail consiste à s'occuper du courrier, des communications téléphoniques, de la rédaction des comptes-rendus de réunion, de la gestion de l'emploi du temps, etc. d'une autre personne. 
 Au sein de la rédaction (d'un journal, d'un magasin, etc), le secrétaire de rédaction est chargé de réviser et de mettre en valeur l'information qui sera publiée.
 Secrétaire d'État : membre du gouvernement dans certains pays.
  : nom donné au leader de divers syndicats, partis, églises, associations ou autres organismes. Dans le secteur privé, c'est l'équivalent d'un Directeur général adjoint.
 Secrétaire communal : nom du premier fonctionnaire d'une commune en Belgique.
 Secrétaire parlementaire : au Canada il s'agit du député du parti au pouvoir nommé par le premier ministre et chargé de seconder un ministre dans ses fonctions parlementaires.
 Dans certaines organisations, le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association, de la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils d’administration qu’il signe afin de les certifier conformes. Dans les municipalités québécoises, cette fonction est souvent confiée au directeur général, qui porte dans ce cas également le titre de secrétaire-trésorier

Un animal 
 Le messager sagittaire est un rapace, le plus souvent appelé secrétaire.

Un meuble 
 Le meuble  secrétaire sert à rédiger et conserver les courriers.